Arthur Wichmann (1851-1927), Duits-Nederlands geoloog
Clara Wichmann (1885-1922)
Erich Wichmann (1890-1929), Nederlands kunstenaar en antiparlementair activist
Moritz Ludwig Georg Wichmann (1821—1859), Duits astronoom

Clara Wichmann Instituut
Clara Meijer-Wichmann Penning

Zie ook
 Wigman
 Wichman